Putucuni bezeichnet geographische Orte in Bolivien:

 Putucuni (Cocapata), Ort im Municipio Cocapata im Departamento Cochabamba 
 Putucuni (Quillacollo), Ort im Municipio Quillacollo im Departamento Cochabamba